Първата лятна универсиада се провежда през 1959 г. в Торино, Италия. Церемонията по откриването е на 26 август, а по закриването – на 7 септември.

Участват 985 спортисти от 45 държави, от които медали печелят представители на 10 държави. Основното място на провеждане на Универсиадата е Олимпийският стадион на Торино.

Крайно класиране по медали

Вижте също така 
 Лятна универсиада

Универсиади
Спорт в Торино
История на Торино
1959 година